Il singolare del torneo di tennis Bukhara Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore John van Lottum che ha battuto in finale Oleg Ogorodov 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 John van Lottum (Campione)
 Vadim Kucenko (semifinali)
 Oleg Ogorodov (finale)
 Denis Golovanov (semifinali)

 Artem Derepasko (secondo turno)
 Dmitri Vlasov (secondo turno)
 Rogier Wassen (quarti di finale)
 Aisam-ul-Haq Qureshi (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bukhara Challenger 2001